Peter Brown (ur. 1935) – brytyjski historyk
 Peter Brown (1935–2016) – amerykański aktor
 Peter Brown (ur. 1947) – nowozelandzki duchowny katolicki, biskup
 Peter Brown (ur. 1953) – amerykański piosenkarz